Philónidész (?) görög orvos.

Életéről semmit sem tudunk, orvos és természettudós volt. Egy munkát írt Peri mürón kai sztephanón címmel,

Források

Ókori görög orvosok